O Mirbat Sports Club é um clube de futebol omani com sede em Mirbat.

História 
A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã